Józef Laskowski (ur. 1893, zm. 1975) – polski oficer, działacz emigracyjny
 Józef Laskowski (ur. 1900, zm. 1970) – polski onkolog i patolog
 Józef Laskowski (ur. 1953) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegach sprinterskich
 Józef Laskowski (ur. 1955) – polski  polityk, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji